Docksud puede hacer referencia a:

 Dock Sud, localidad argentina en el partido de Avellaneda.
 Club Sportivo Dock Sud, club de fútbol argentino de esta ciudad.